Хондзё:

 Хондзё — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 Хондзё, Сигэру (1876—1945) — японский военный деятель, генерал Императорской армии Японии.
 Хондзё, Тасуку (род. 1942) — японский учёный-иммунолог.